«Недострелянные» — книга украинского историка и общественного деятеля С. А. Пидгайного, бывшего политического заключённого. Издана в США в 1949 году. Посвящена истории одного из периодов Соловецкого лагеря. Написана по личным воспоминаниям С. А. Пидгайного, бывшего в ссылке на Соловках в период с 1933 по 1940 годы. Книга считается ценным источником по истории Соловков этого периода, однако её содержание не подтверждено другими свидетельскими показаниями или рассекреченными в 1990-х годах архивными материалами.. По данным хрониста СЛОН М. Розанова, С. Пидгайный является единственным соловчанином, описавшим указанный период в истории Соловецкого лагеря, который с 1930 года стал постепенно уменьшаться и был в конце концов ликвидирован.

Непроверяемые данные 
Розанов указал, что проверить приведённые Подгайным сведения невозможно и их следует принимать «на веру с некоторым „поправочным коэффициентом“ на ультранационализм автора», а данные о периоде, которому свидетелем Пидгайный не был, вообще являются фантастическими: например, отъезд монастырской братии с главными ценностями в Лондон или распространенное на Соловках из-за голода людоедство, а также заточение в СЛОН женщин-людоедок с Украины.

Весьма скептически оценил Розанов использованные Пидгайным свидетельства «девяти украинских крестьян-заключённых, бежавших в 1929—1930 годах с Соловецких командировок на материке», которые были выпущены брошюрой «Соловецкая каторга» на 72 страницах на украинском языке в Варшаве в 1931 году под редакцией Л. Чикаленко. "Один свидетель — номер третий — утверждает, что «всього украинского люду в Соловецких лагерях бильше, як два миллиони», другой — номер шестой, что «из тысячи доживает до освобождения, может один» и тут же подтверждает: «На острове в 1929 году из 29 тысяч выжило девять тысяч». Эти свидетельства рассчитаны на пропагандистский эффект публикации на Западе, так как численность осуждённых в СЛОН максимально составляла 71 700 человек на конец 1930 года.

Рассказы о зверствах лагерной администрации и «приказе Ногтева, начальника УСЛОНа, расстреливать за невыполнение норм на лесозаготовках» и поджоге барака за отказ выйти на работу Розанов тоже считает выдуманными: экономика лагеря была ориентирована на выполнение плана, а не на уничтожение рабочей силы.

Содержание

Часть I 
 «Камера Ч. 67»
 «Камера Ч. 54»
 «Таганрогский спецкорпус»
 «На этапе»
 «Оргия»
 «Блат»
 «Изолятор»
 «Соловецкий монастырь»
 «С „туфтою“ и без „туфты“»
 «„Император“»
 «Побег»
 «Женщины на Соловках»
 «Белорусы»
 «СОЛОВЕЦКИЙ БОГ И „ХРИСТОСИКИ“»

Часть II 
 «Над Белым домом чёрные знамёна»
 «28»
 «Соловецкие будни»
 «Троцкисты»
 «„Слышишь, брат мой“»
 «Отец Никодим»
 «Весёлые Соловчане»
 «Дед Пушкарь»
 «Вера Слива»
 «Саша Сибиряков»
 «Выездная сессия»
 «Нацмены на Соловках»

Фабула книги 
Книга написана по личным воспоминаниям самого С. А. Пидгайного. В ней автор описывает свой путь на Соловки и жизнь на Соловках. Описывает то, что пережил сам и окружающие его люди, что услышал или почерпнул от других.

Примечания 

Публицистика
Исторические сочинения XX века
Литературные произведения о ГУЛАГе
Книги 1949 года
Соловецкий лагерь особого назначения